devizni tečaj
plivajući devizni tečaj
digirani devizni tečaj
fiksni devizni tečaj
terminski tečaj
spot tečaj
robni tečaj
nastavni tečaj